Wilkołak steht für:
 Wilkołak, polnisch für Werwolf
 Wilkołak (Achterbahn), polnische Achterbahn, baugleich mit Heidi The Ride
 Wilkołak (Film), polnischer Film von Adrian Panek aus dem Jahr 2018
 Wolfsberg (Bober-Katzbach-Vorgebirge), polnischer Berg